Сен-Бенуа́-де-Кармо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 14 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1043 осіб у працездатному віці (15-64 років) 668 були активні, 375 — неактивні (показник активності 64,0%, у 1999 році було 57,6%). З 668 активних працювало 560 осіб (291 чоловік та 269 жінок), безробітних було 108 (46 чоловіків та 62 жінки). Серед 375 неактивних 87 осіб було учнями чи студентами, 126 — пенсіонерами, 162 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1029 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2220,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Бенуа-де-Кармо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн